Азам Гафоров — российский боец смешанных единоборств.

Биография 
Азам Гафоров родился 27 ноября 1992 года в городе Кулябе, спорт Азам пришел в 18 лет.
В 2010 году под руководством Рагушина Михаила Сергеевича Азам Гафоров  начал выступать по ушу саньда и по кикбоксингу

В 2015 году Азам познакомился уже со своим нынешнем наставником Раджабали Баеновым

Карьера 
Экс чемпион лиги WFCA в наилегчайшем весе действующий боец АСА

Профессиональную карьеру Азам начал 2015 году. В активе Азама 17 боев 14 побед  при 3 поражение

В январе 2023 года инициативой Раджабали Баенова Азам Гафоров был назначен Директором клуба Evolution Team Bayonov

Статистика MMA

Ссылки 
 Sherdog
 Topology

Бойцы смешанных единоборств России